Henryk VII Tudor
 Henryk VIII Tudor
 Henryk Tudor, książę Kornwalii